Горение может означать:

 Горение — физико-химический процесс
 «Горение» — роман Юлиана Семёнова

См. также 
 Gorenje